Вольск — название населённых пунктов.

 Вольск — посёлок в Чечерском районе Гомельской области Белоруссии.
 Вольск — город, административный центр Вольского района Саратовской области России.
 Вольск (Вильск) — село в Черняховском районе Житомирской области Украины.

См. также 
 Вольски
 Вольский